Il doppio femminile del torneo di tennis Pacific Life Open 2006, facente parte del WTA Tour 2006, ha avuto come vincitrici Lisa Raymond e Samantha Stosur che hanno battuto in finale Virginia Ruano Pascual e Meghann Shaughnessy 6-2, 7-5.

Teste di serie 

 Lisa Raymond /  Samantha Stosur (Campionesse)
 Cara Black /  Rennae Stubbs (secondo turno)
 Virginia Ruano Pascual /  Meghann Shaughnessy (finale)
 Zi Yan /  Jie Zheng (secondo turno)

 Elena Dement'eva /  Flavia Pennetta (secondo turno)
 Gisela Dulko /  Marija Kirilenko (primo turno)
 Émilie Loit /  Corina Morariu (secondo turno)
 Li Ting /  Sun Tiantian (quarti di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Pacific Life Open 2006